Ginalloa är ett släkte av sandelträdsväxter. Ginalloa ingår i familjen sandelträdsväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sandelträdsväxter
Ginalloa